Breckenridge kan syfta på:

 Breckenridge, Colorado
 Breckenridge, Michigan
 Breckenridge, Minnesota
 Breckenridge, Missouri
 Breckenridge, Texas

Se även 
 Breckinridge